Kanan kan syfta på:

Geografi

Sverige 

 Kanan, Ekerö kommun, ö, Stockholms län, 
 Kanan (naturreservat), ett naturreservat i Säffle kommun